Hummelsheim steht für:

 Hummelsheim (Leverkusen), ein Ortsteil von Leverkusen
 Hummelsheimer Hof, eine Hofanlage im Ortsteil Hummelsheim von Leverkusen

Hummelsheim ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Hummelsheim (1868–1952), deutscher Arzt (Erfinder der Hummelsheim-Operation)
 Walter Hummelsheim (1904–1984), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Hummelshain, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis